RAD — аббревиатура из латинских букв, которая может означать:

 RAD () — концепция создания средств разработки программных продуктов;
 RAD () — национал-социалистическая организация, Имперская служба труда в Третьем рейхе;
 RAD Data Communications — частная компания, основанная в 1981 году, базирующаяся в городе Тель-Авив (Израиль). Специализируется на разработке и производстве телекоммуникационного оборудование;
 RAD () — синдром нарушения привязанности
 rad — обозначение радиана в СИ.
 RAD Game Tools — частная компания, расположенная в Керкленде, штат Вашингтон.
 RAD Group — объединение независимых компаний, занимающихся разработкой, производством и продажей сетевого и телекоммуникационного оборудования.